Little Havana (em espanhol: La Pequeña Habana) é um bairro de Miami, Flórida, Estados Unidos. Lar de muitos cubanos imigrantes residentes, bem como de muitos moradores da América Central e do Sul, Little Havana é nomeado após Havana, a capital e maior cidade de Cuba.

Little Havana é o bairro mais conhecido para exilados cubanos no mundo. Caracteriza-se pela sua vida nas ruas, com restaurantes, música e outras atividades culturais, as empresas mãe e pop, paixão política e grande calor entre os seus moradores.

Bairros de Miami